Il tiro con l'arco a squadre maschile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto tra il 27 ed il 28 luglio presso il Lord's Cricket Ground decretando vincitore la squadra italiana.

Formato della gara 
Le squadre saranno classificate dall'1 al 12 in base ai risultati dei tre componenti di ogni squadra nel turno di qualificazione, andando poi a comporre un torneo ad eliminazione diretta Ogni componente avrà 8 frecce per gara (per un totale di 24 a squadra). I vincitori passano al turno successivo, mentre gli sconfitti sono eliminati.

Programma

Record 

Prima di questa competizione, i record erano:

216 frecce
 Mondiale:  Im Dong-Hyun, Kim Woo-Jin, Oh Jin-Hyek. Punti 2069. Adalia, Turchia, 2 maggio 2012
 Olimpico:  Jang Yong-Ho, Kim Bo-Ram, Oh Kyo-Moon. Punti 2031. Atlanta, Stati Uniti d'America, 1º luglio 1996

24 frecce
Mondiale:  Im Dong-Hyun, Kim Woo-Jin, Oh Jin-Hyek. Punti 233. Londra, Inghilterra, 4 ottobre 2011
Olimpico:  Im Dong-Hyun, Lee Chang-hwan, Park Kyung-Mo. Punti 227. Pechino, Cina, 11 agosto 2008

Risultati

Qualificazione

Tabellone

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXX Olimpiade